Dragpa Öser (tib. grags pa 'od zer) bezeichnet folgende Personen:

 Dragpa Öser (Kaiserlicher Lehrer) (1246–1303), Kaiserlicher Lehrer
 Dragpa Öser (Lama) (~1607–1641), Tschangtscha Hutuktu des tibetischen Buddhismus